Władysław Filar (1874-) – nauczyciel
 Władysław Filar (1926-2019) – pułkownik, historyk wojskowości